Desire (filme), com Marlene Dietrich e Gary Cooper
Desire (telenovela), produção estadunidense

Música
Desire (álbum), de Bob Dylan
Desire (canção de Claudette Pace)
Desire (canção de Luna Sea)
Desire (canção de U2)

Desambiguações de artes